

Anno 
 1877 – (MDCCCLXXVII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1877 a.C.

Matematica 
 1877 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1877 Marsden – asteroide della fascia principale del sistema solare